Буркитбай Гелманович Аяган (; род. 20 ноября 1954) — советский и казахстанский историк, политолог, доктор исторических наук (1996).

Биография 
Буркитбай Аяган родился 20 ноября 1954 года в селе Актас Есильского района Северо-Казахстанской области. В 1979 году окончил исторический факультет АГУ им. Абая. В 1979—1990 годах преподаватель, доцент КазПИ (АГУ). С 1990—1996 годах консультант пресс-службы, заведующий сектором, заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента и Кабинета Министров Республики Казахстан. В 1996—1998 директор Центра внешних связей Казахского юридического университета, начальник Алматинского городского управления информации. В 2003—2009 годах президент ЗАО «Қазақ энциклопедиясы». С 2008 года директор Института истории государства Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Подготовил учебники по казахской истории, социологии и политологии для средних школ и высших учебных заведений. Автор монографий: «Государство Казахстан: эволюция общественных систем» (1993), «Апогей и закат советского социализма», «Материалы Октябрьской революции и гражданской войны в Гуверовском архиве США (1917)» и других. Под его руководством было издано энциклопедическое издание «Казахстан. Национальная энциклопедия». Аяган предложил ряд новейших методологических концепций в освещении истории цивилизации кочевников Евразии, Золотой Орды; процесса установления, укрепления и распада Советской власти в Казахстане, вынужденной эмиграции казахов за рубеж. Специалист в области современной истории Казахстана: политические трансформации, эволюция социальной структуры общества, деятельность политических партий и движений, изменения в демографической структуре населения. Участвовал в научных симпозиумах в Японии, США, Турции, России, Германии и Малайзии.

Награды 
Медали «10 лет независимости Республики Казахстан», «За трудовое отличие», «20 лет независимости Республики Казахстан», почётные знаки «Баспа және полиграфия ісінің қайраткері», «Мәдениет қайраткері», золотая медаль «Бірлік» Ассамблеи народа Казахстана.

Сочинения 
 История Казахстана. Учебник для средних школ (на каз., рус., уйг. яз.) А., 1993;
 Қазақстан тарихы. А., 1993;
 Социология негіздері. А., 1993.

Литература

Ссылки 
 

Историки Казахстана
Выпускники Казахского национального педагогического университета имени Абая
Преподаватели Казахского национального педагогического университета имени Абая